Uprising ("insurreição", "levante", em inglês) pode se referir a:

Música
 Uprising (álbum), de Bob Marley & The Wailers
 "Uprising" (canção), da banda Muse
 Uprising Records, gravadora

Outros
 Uprising (filme), produção de 2001 sobre o Levante de Varsóvia

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema